Die Eerste Divisie 1969/70 war die 14. Spielzeit der zweithöchsten niederländischen Fußballliga. Sie begann am 17. August 1969 und endete am 31. Mai 1970.

Modus 
Die 18 Mannschaften spielten an insgesamt 34 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die ersten zwei Teams stiegen in die Eredivisie auf. Die letzten drei Vereine stiegen in die Tweede Divisie ab.

Bei Punktgleichheit entschied erstmals die Tordifferenz über die Platzierung.

Vereine 
Teilnehmer waren die Mannschaften auf den Plätzen 3 bis 15 der letzten Saison. Dazu kamen die Absteiger Fortuna SC Geleen und RKSV Volendam aus der Eredivisie, sowie die drei Aufsteiger BV De Graafschap, Excelsior Rotterdam und Fortuna Vlaardingen aus der Tweede Divisie.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dar. Die Heimmannschaft ist in der ersten Spalte aufgelistet, die Gastmannschaft in der obersten Reihe. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

Weblinks 
 Eerste Divisie Champions auf RSSSF
 Voetbalarchieven.nl

Eerste-Divisie-Saison
Fußballsaison 1969/70